Bardas Phokas ist der Name folgender Personen:

* Bardas Phokas der Ältere (um 878–um 969), byzantinischer Feldherr
 Bardas Phokas der Jüngere (um 940/945– 989), byzantinischer Feldherr und Gegenkaiser